Міжконтинентальний кубок з футболу 1969 — 10-й розіграш турніру. Матчі відбулись 8 і 22 жовтня 1969 року між переможцем Кубка європейських чемпіонів 1968—1969 італійським «Міланом» та переможцем Кубка Лібертадорес 1969 аргентинським «Естудьянтесом». За підсумками обох ігор титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Мілан».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1968—1969
 Кубок Лібертадорес 1969

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1969 на rsssf 

1969 у футболі
1969
Жовтень 1969